

Pessoas
Robbie McEwen
Terence A. McEwen

Localdiades
McEwen (Tennessee)

Outros
7750 McEwen

Desambiguações de sobrenomes